Das Toponym Peetri bezeichnet in Estland

 ein Dorf im Kreis Harju, siehe Peetri (Harjumaa)
 ein Dorf im Kreis Järva, siehe Peetri (Järvamaa)
 einen Fluss, siehe Peetri (Fluss)